Э́йлин Ге́винг (; урождённая Э́йлин Со́рмунен, ; ) — американская кёрлингистка.

В составе женской сборной США участник зимних Олимпийских игр ,  (заняли соответственно восьмое и шестое место),  (лучший результат — бронзовые призёры в ).

Играет в основном на позициях второго и первого.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (), серебро (, , , ), бронза (, ).
 : бронза ().
 : золото (2004, 2007).
  (в составе команды Северной Америки): золото (2018).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Окончила университет :en:University of Minnesota Duluth.

Замужем за Гарретом Гевингом ().

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Curling World Cup

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Выпускники Миннесотского университета в Дулуте